Doller peut signifier :

 Doller (cours d'eau français) ; 
Doller (quartier de Mulhouse) ; 
  ;
 Animegao, une forme de costume japonais ;
 Une mauvaise orthographe du dollar.